Bastos peut désigner :

Toponyme 

 Bastos, ville de l'État de São Paulo au Brésil ; 
 Bastos, quartier de Yaoundé, capitale du Cameroun ;
 Tavares Bastos, favela située à Rio de Janeiro

Anthroponyme

Patronyme 

 Abguar Bastos (?-1995), homme politique brésilien ;
 António Bastos Lopes (1953-), footballeur portugais ;
 Augusto Roa Bastos (1917-2005), écrivain paraguayen ;
 Fellipe Bastos (1990-), footballeur brésilien ;
  (1967-), homme d'affaires d'origine suisse et angolaise ;
 José Bastos (1929-2020), footballeur portugais ;
 José Tavares Bastos (1813-1893), homme politique brésilien ;
 Márcio Thomaz Bastos (1935-2014), homme politique brésilien ;
 Michel Bastos (1983-), footballeur brésilien ;
 Nicolas Bastos (1982-), batteur français de heavy metal ;
 Rafael Bastos (1985-), footballeur portugais ;
 Regina Bastos (1960-), femme politique portugaise ;
 Saadia Bastos (1992-), escrimeuse marocaine.
 Sandra Braz Bastos (1978-), arbitre portugaise de football ;
 Waldemar Bastos (1954-2020), chanteur et musicien angolais.

Pseudonyme 
 Bastos (1991-), footballeur angolais ;
 Jean Chanton dit Bastos (1908-1987), résistant français.

Nom familier 
 Issu de l'argot militaire de la Première Guerre mondiale, le terme « bastos » désigne, dans un registre familier, une balle de revolver. Ce mot est notamment utilisé aujourd'hui dans le rap français et dans le genre du roman noir.

Autres  
 Bastos est une marque de cigarettes appartenant à Imperial Tobacco ;
 Stade José Bastos Padilha, stade de  football du club brésilien Clube de Regatas do Flamengo, construit en 1933.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme portugais